КС-1 может означать:
 КС-1 Комета — советская авиационная противокорабельная крылатая ракета.
 «КС-1» — катер советского производства.
 КС-1 — советская зенитная 85-мм пушка образца 1944 года.

Примечания